Chisel Peak ist der Name folgender Berge:

 Chisel Peak (Antarktika) auf der Pourquoi-Pas-Insel
 Chisel Peak (Kanada) im Hamber Provincial Park, British Columbia